

Musique 
  Secret Garden est un duo irlando-norvégien qui joue de la musique instrumentale (depuis 1995).
  Secret Garden est un single de Gackt (2000)
  Secret Garden est un album du groupe de metal brésilien Angra (2014)

Télévision 
  Secret Garden (시크릿 가든) est un drama sud-coréen (2010-2011).

Toponyme 
 Genting Secret Garden, une station de ski construite pour les J.O. de Pékin dans le district de Xian de Chongli